"Pterodon" syrtos је изумрла врста плаценталних сисара, из изумрлог полифилетског племена Hyainailourini унутар изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae и изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, која је у периоду средњег олигоцена настањивала подручје Африке.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
Врста "Pterodon" syrtos је раније била уврштена унутар изумрлог рода Pterodon, но у каснијим истраживањима је ова врста препозната као засебан представник племена Hyainailourini.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте "Pterodon" syrtos.

Временска распрострањенст врсте "Pterodon" syrtos унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourini

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке
Несврстане врсте сисара